Kvint Mucije Scevola () bilo je ime četvorice političara iz doba Rimske republike:
 Kvint Mucije Scevola, pretor 215 p.n.e. i upravnik Sardinije
 Kvint Mucije Scevola, konzul 174 p.n.e.
 Kvint Mucije Scevola, sa nadimkom „Augur“ (oko 159. p.n.e. — 88. p.n.e.), konzul 117. god. p.n.e. 
 Kvint Mucije Scevola, sa nadimkom „Pontifeks“ (preminuo 82. god. p.n.e.), konzul 95. god. p.n.e.